А́нна Дми́триевна Ра́длова, урождённая Дармола́това ( 1891, Санкт-Петербург — 23 февраля 1949, село Переборы, ныне часть Рыбинска) — русская поэтесса и переводчица.

Биография 
Отец — личный дворянин. Младшая сестра — скульптор Сарра Лебедева.

Закончила Бестужевские курсы. В 1914 году вышла замуж за известного театрального деятеля Сергея Эрнестовича Радлова.

Начала писать стихи с весны, а печататься с декабря 1916 года (в журнале «Аполлон»: стихотворения «Перед вечером мы шли среди поля», «Италия», «Горят два солнца»). В начале двадцатых годов Радлова входила в группу эмоционалистов, возглавлявшуюся Михаилом Кузминым, который посвятил ей первую часть своей последней вышедшей при жизни книги (1929 год) «Форель разбивает лёд». Выступала на литературных вечерах. Содержала в Петрограде литературный салон. В 1918—1923 годы вышло три сборника стихов («Соты», «Корабли», «Крылатый гость») и драма в стихах «Богородицын корабль», посвящённая хлыстовству. Написанная в 1931 году «Повесть о Татариновой» была издана только в 1997 году.

С 1922 года работала над переводами западноевропейских классиков (Бальзака, Мопассана и особенно Шекспира), предназначенными для театра. В Театре-студии под руководством С. Э. Радлова (с 1928 года — Молодой театр, в 1939—1942 годах — Театр имени Ленинградского Совета), была заведующей литературной частью.

Летом 1926 года Анна Радлова развелась с С. Э. Радловым и вышла замуж за инженера Корнелия (Корнилия) Павловича Покровского (1891—1938), причём первый муж остался жить с ними в одной квартире (как ранее и сам Покровский жил в одной квартире с супругами Радловыми). Об этом «mariage à trois» упомянул вернувшийся в СССР из эмиграции Д. П. Святополк-Мирский в одном из своих писем, назвав Радлову «…the wife of two men, one of whom is a very old friend of mine…». В 1938 году Покровский, на протяжении многих лет входивший в круг поэта Михаила Кузмина, в ожидании очередного ареста покончил с собой, оставив предсмертные письма Радлову и своей бывшей жене.

В марте 1942 года Радловы были эвакуированы вместе с театром в Пятигорск. Вскоре  город заняли немцы, а театр в феврале 1943 года был отправлен в Запорожье, затем в Берлин и далее. Оказавшись вместе с группой актёров на юге Франции к концу войны, Радловы после её окончания переехали в Париж, а затем по предложению советской миссии вернулись на Родину, где были сразу же арестованы, обвинены в измене и приговорены к десяти годам заключения, которое отбывали в Переборском лагпункте под Рыбинском. В лагере Радлов руководил самодеятельным театром, а Анна занималась с актёрами сценической речью.

23 февраля 1949 года Анна Радлова умерла от инсульта в том же лагере. Похоронена в окрестностях деревни Стерлядево, на могиле мужем был поставлен чугунный крест. Посмертно реабилитирована в 1958 году. Захоронение было утеряно, но на рубеже XXI века его нашли учащиеся рыбинской школы № 15; уже после этого с могилы был украден крест, на месте которого по инициативе рыбинского Центра детского и юношеского туризма и экскурсий была установлена мраморная глыба.

Сергей Радлов был освобождён в 1953 году, позже полностью реабилитирован, работал очередным режиссёром в театрах Даугавпилса и Риги. Скончался и похоронен в Риге в 1958 году.

Творчество 
Мир личных настроений — основное содержание поэзии Радловой. В её стихах преобладают мотивы смерти, любви, обречённости. Революцию она приняла как «грозовой воздух», «весёлую грозу». Она любуется «отблеском на небе», наблюдая за тем, «как милый дом горит».У Радловой ощущается тяготение к классическим образам, в то же время её стихи отличаются холодной пластичностью и некоторым однообразием. Наблюдается интерес к мистическому сектантству. Современники оценивали поэзию Радловой как позитивно (М. Кузмин, В. Чудовский), так и негативно (Э. Ф. Голлербах, Р. Б. Гусман, М. С. Шагинян).

В начале 1920-х годов некоторые критики, как например круг Михаила Кузмина, отводили Анне Радловой место первой русской поэтессы.

Переводы Шекспира приобрели большую известность, а в 1936—1940 годах они вызвали среди специалистов большую полемику. Критику возглавил К. И. Чуковский, обвинявший Радлову во всестороннем огрублении произведений. В защиту выступали ряд актёров, в том числе А. А. Остужев, видевших в подходе Радловой путь к преодолению тяжеловесной риторики и статичности. В «Литературной энциклопедии» 1935 года её переводы названы шедеврами.

Редактор полного собрания сочинений Шекспира А. А. Смирнов неоднократно писал о художественной ценности переводов А. Радловой: «А. Радлова переводит, соблюдая трагический лаконизм подлинника» (о переводе «Отелло»). Непреходящее значение имеет перевод А. Радловой трагедии „Ричард III“», в котором «с точностью, по сравнению с прежними переводчиками,
она воспроизводит и форму, и эмоциональное содержание шекспировской речи». Б. Л. Пастернак, характеризуя переводческую работу своих современников, замечает, что Шекспира переводили «очень хорошие поэты», и называет имена М. Лозинского и Анны Радловой. Сценичность шекспировских переводов А. Радловой высоко оценила М. Шагинян: «Переводчица во многом „навела” режиссёра, сумела отразить в передаче текста <…> моменты перелома комедии в трагедию <…> главное Анной Радловой сделано: она поняла, как надо расшифровать речь Шекспира в переводе на русский язык».

См. также 
 Абраксас (альманах)

Примечания

Библиография

Произведения

Переводы 
С немецкого
 Вальтер Газенклевер
 

С английского
 Кристофер Марло
 
 Уильям Шекспир
 
 
 
 

С французского
 Ги де Мопассан
 
 
 Александр Дюма (отец)
 
 Оноре де Бальзак
 
 Ромен Роллан
 
 Андре Жид
 

Книги, переведённые на иностранные языки

Об Анне Радловой 
 
 
 
 
 
  (о «Крылатом госте»).

Ссылки 

 Зобнин Ю. В. Радлова // Русская литература XX века
 Анна Дмитриевна Радлова (Биография, стихотворения) на gold-library.com
 Анна Радлова. О переводчике трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», текст перевода (1934 г.)

Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Слушательницы Бестужевских курсов
Русские эмигранты второй волны во Франции
Репрессированные в СССР
Заключённые в Ярославской области
Умершие в местах лишения свободы
Умершие от инсульта
Русские поэты
Хозяйки литературных и великосветских салонов России
Переводчики Уильяма Шекспира
Персоналии:Театр
Похороненные в Ярославской области
Посмертно реабилитированные в СССР
Поэтессы Серебряного века